Wassersäule steht für:

 Meter Wassersäule, eine Einheit zur Messung des Drucks
 Wassersäule (Hydrologie), ein abgegrenzter Wasserkörper von der Oberfläche eines Gewässers bis zu den Bodensedimenten